Вестфа́ль () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Вестфаль, Карл (1833—1890) — немецкий медик, создатель научной школы психиатрии и неврологии.
 Вестфаль, Курт (1913—1986) — немецкий политик, министр пищевой промышленности ГДР.
 Вестфаль, Рольф (род. 1931) — восточногерманский хоккеист на траве.
 Вестфаль, Рудольф (1826—1892) — немецкий филолог, теоретик музыки, переводчик.
 Вестфаль, Хайди (род. 1959) — немецкая гребчиха.
 Вестфаль, Хайнц (1924—1998) — немецкий политик, министр труда ФРГ.